Алта Роса има више значења:

 Алта Роса (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Алта Роса, Пипила II (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алта Роса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику